Mud Lake kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mud Lake (sjö i Antarktis),

Kanada 

 Mud Lake, Bruce County, sjö i Ontario, 
 Mud Lake, Brougham Township, sjö i Renfrew County, Ontario, 
 Mud Lake, Blithfield Township, sjö i Renfrew County, Ontario, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar